Název Kavkazský front neslo několik formací ruských a sovětských vojsk:

 Kavkazský front (první světová válka), ruský front proti Turecku v první světové válce
 Kavkazský front (ruská občanská válka), front Rudé armády v ruské občanské válce 
 Kavkazský front (druhá světová válka), front Rudé armády proti německému Wehrmachtu v druhé světové válce
 Kavkazský front (militantní skupina)